Oktiàbrskaia (Belorétxensk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiàbrskaia (Krílovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oktiàbrskaia (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia